Caso Rocha es la denominación que ha recibido en la prensa la investigación de la muerte del exmartillero público chileno Jaime Oliva, en la que aparece involucrado el empresario Gerardo Rocha, fundador de la Universidad Santo Tomás. Las motivaciones del crimen, así como su planificación y ejecución, además de la relevancia de las personas involucradas, hicieron que este crimen tuviera una gran repercusión pública en Chile.

Al 18 de marzo de 2008, aunque la investigación seguía adelante, parecía claro que Gerardo Rocha llevó a cabo una operación largamente planificada en contra de Jaime Oliva, motivado por los celos, ya que Rocha habría estado convencido de que su conviviente había tenido una relación amorosa con el martillero años atrás. Todo ello habría rematado en un ataque que Gerardo Rocha, con dos secuaces, habría llevado a cabo en la casa de Jaime Oliva, el 21 de febrero de 2008, y que derivó en un incendio que causó la muerte de Jaime Oliva, y dejó con lesiones de gravedad al propio Rocha. La investigación ha involucrado también a Dante Yutronic, quien habría realizado labores de seguimiento contra Oliva, por encargo de Rocha, que habrían llegado incluso al extremo de captar conversaciones telefónicas de manera ilegal.

Referencias 

Asesinatos en Chile
Chile en 2008
Rocha